Pinotti ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Pinotti (* 1976), italienischer Radrennfahrer
 Roberta Pinotti (* 1961), italienische Politikerin